Die Malaysia Super League 2021 (Liga Super Malaysia 2021), die auch aus Sponsorengründen  CIMB Bank Liga Super Malaysia genannt wird, war die 18. Spielzeit der höchsten malaiischen Fußballliga. Die Saison begann mit 12 Mannschaften am 5. März 2021 und endete am 12. September 2021. Titelverteidiger ist Johor Darul Ta’zim FC.

Mannschaften

Personal

Ausländische Spieler

Tabelle

Beste Torschützen 
Stand: Saisonende 2021

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021

Top assists 
Stand: Saisonende 2021

Clean Sheets (Weiße Weste)

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website Malaysian Football League
 Malaysia Super League 2021 bei rsssf.com
 Malaysia Super League 2021 bei soccerway.com

Erläuterungen / Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021